The Inner Circle is een onlinedatingplatform voor hoger opgeleide mensen die in dezelfde stad wonen. In plaats van het aantal singles die gebruik maken van de app, richt men zich op het samenbrengen van deze personen; het uitwisselen van telefoonnummers, afspreken om te daten, of elkaar ontmoeten tijdens een van de evenementen die maandelijks wereldwijd worden georganiseerd. Leden worden constant gestimuleerd om een connectie te maken in het ‘echte’ leven. The Inner Circle is meer een sociaal netwerk dan andere datingapps: gebruikers bouwen contacten op, maken een nieuw profiel aan en kunnen updates posten op een newsfeed, net als op Facebook.

Geschiedenis 
The Inner Circle is in 2012 opgericht door David Vermeulen en Michael Krayenhoff. De website ging van start in Amsterdam en is ook live in Barcelona, Londen, Milaan, Parijs en Stockholm. Volgens dagblad de Volkskrant heeft The Inner Circle samen met Tinder de perceptie van online daten onder Nederlandse jongeren veranderd.

De website had in maart 2015 50.000 leden en behoorde in februari 2015 tot de tien meest bezochte datingwebsites van Nederland. In Oktober 2019 bereikte de website 2 miljoen gebruikers, die komen uit vrijwel alle mondaine metropolen: van Londen tot Buenos Aires en van Hongkong tot Toronto.

Het verdienmodel van The Inner Circle bestaat uit abonnementen, partnerships en evenementen.

The Inner Circle organiseert regelmatig offline evenementen voor leden in Amsterdam, London, Parijs, Milaan, Barcelona en Stockholm.

Ervaringen
In de praktijk blijkt dat de app nauw aansluit bij het natuurlijke selectieproces van mensen in sociale situaties, alleen wordt deze selectie door de app explicieter gemaakt. De app lijkt zich vooral te richten op een submilieu waarbij met zorg wordt geselecteerd op uiterlijk, opleiding, succes en ambitie.

Onderscheidingen 
2014: Newcomer Website of the Year op de UK Dating Awards
2014: Best London Dating Event op de UK Dating Awards

Externe link
 Officiële website

Datingwebsite